

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ptaszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski
 Ptaszkowo – kolonia wsi Bochlin w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Zobacz też 
 Ptaszków